Mercury (angleško: merkur) je lahko:

 Boeing E-6 Mercury, leteči komandni center proizvajalca Boeing
 Freddie Mercury (pravo ime Farrokh Bulsara), britanski glasbenik (1946–1991)
 Mercury Records, ameriška glasbena založba
 projekt Mercury, zgodnji ameriški vesoljski program
 Mercury Cyclecar Company, nekdanje ameriško avtomobilsko podjetje
 Mercury, nekdanji ameriški proizvajalec avtomobilov